Wittig är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Wittig (1826–1893), tysk skulptör
 Burghardt Wittig (född 1947), tysk biokemist
 Edward Wittig (1879–1941), polsk skulptör
 Elias Wittig (död 1716), tysk orgelbyggare
 Georg Wittig (1897–1987), tysk kemist
 Hermann Wittig (1819–1891), tysk skulptör
 John Wittig (1923–1987), dansk skådespelare
 Joseph Wittig (1879–1949), tysk teolog
 Karl Wittig (1890–1958), tysk cyklist
 Monique Wittig (1935–2003), fransk feminist
 Peter Wittig (född 1954), tysk diplomat
 Rüdiger Wittig (född 1946), tysk geobotaniker
 Sigmar Wittig (född 1940), tysk ingenjör

Se även 

 Wittich

Tyska efternamn